Chad Klassen (né le  à Warman, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière avec les Chiefs de Spokane dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Chiefs de Spokane || LHOu ||32 ||5 ||5 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Chiefs de Spokane || LHOu ||69 ||15 ||29 ||44 ||64 ||11 ||3 ||2 ||5 ||10
|-
|2003-2004 || Chiefs de Spokane || LHOu ||72 ||35 ||56 ||91 ||67 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2004-2005 || Chiefs de Spokane || LHOu ||69 ||27 ||37 ||64 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|2005-2006 || Chiefs de Spokane || LHOu ||40 ||14 ||29 ||43 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Blades de Saskatoon || LHOu ||28 ||13 ||19 ||32 ||10 ||10 ||6 ||6 ||12 ||20
|-
|2006-2007 || Université de l'Alberta || SIC ||15 ||3 ||5 ||8 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Université de l'Alberta || SIC ||28 ||8 ||12 ||20 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Université de l'Alberta || SIC ||26 ||12 ||25 ||37 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Université de l'Alberta || SIC ||28 ||18 ||28 ||46 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Université de l'Alberta || SIC || 28|| 14|| 31|| 45|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 11|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
|2011-2012 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 29|| 13|| 22|| 35|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 13|| 4|| 2|| 6|| 27|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2011-2012 || Alba Volán Székesfehérvár || OB I. Bajnokság || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 5|| 6|| 0
|-
|2012-2013 || Chiefs de Fort Saskatchewan || Chinook HL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Chiefs de Fort Saskatchewan || Chinook HL || 14|| 4|| 12|| 16|| 22|| 5|| 3|| 2|| 5|| 14
|-
|2014-2015 || Chiefs de Fort Saskatchewan || Chinook HL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Attaquant de hockey sur glace